

Lokalizacje

Niemcy 
 Untersteinach – dzielnica gminy Bad Feilnbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Untersteinach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kulmbach
 Untersteinach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kulmbach

Zobacz też 
 Untersteinbach